Алексе́евское — село в Благодарненском городском округе Ставропольского края России.

Название 
Названо в честь сына царя Николая II — наследника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича.

Другие варианты названия: Алексеевка.

География 
Расстояние до краевого центра: 127 км.

Расстояние до районного центра: 17 км.

История 
Основано в 1905 году (по другим данным — в 1906 году). Первоначально было заселено иногородними крестьянами и немецкими колонистами.

В 1918 году на Ставрополье начался процесс коллективизации, не получивший достаточного развития из-за гражданской войны. После окончательного установления советской власти в регионе стали создаваться коммуны и артели, организуемые бывшими красноармейцами. В 1924 году в Алексеевском была образована кустарно-промышленная артель «Алексеевская». В 1927 году создано первое в селе товарищество по совместной обработке земли — «Красное знамя». В 1929 году организован колхоз им. Ленина. В 1935 году в селе образовалась МТС. В 1935 году была создана сельхозартель им. XVII партсъезда, которая в 1950 году слилась с колхозом им. Ленина.

В период Великой Отечественной войны на фронт ушло 594 жителя села, из них 128 погибло. В августе 1942 года — январе 1943 года Алексеевское было оккупировано гитлеровцами. 24 августа 1942 года на месте бывшей мельницы оккупанты расстреляли проживавших в селе евреев.

На 1 марта 1966 года село было административным центром Алексеевского сельсовета, в состав которого входили: сёла Алексеевское, Мирное и хутор Свободный (упразднён в 1973 году).

В 1960-е годы были обеспечены водоснабжение, электрификация и газификация Алексеевского. В 1967 построен Дом культуры, в 1979 году — новое здание средней школы (до 1969 года была восьмилетней).

До 2017 года село образовывало упразднённое сельское поселение село Алексеевское.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Инфраструктура 
 Сельская библиотека. Открыта в 1968 году
 Детский сад № 3 «Звездочка». Открыт 20 октября 1975 года
 Детский сад № 23 «Лучик». Открыт 25 апреля 1970 года

Памятники 
 Братская могила 43 красных партизан, погибших в годы гражданской войны.

Православие 
Деревянная Церковь Казанской иконы Божьей Матери. Освящена 4 ноября 1905 года.

Кладбища 
В границах села расположены 3 открытых кладбища — Северное (площадь участка 50000 м²), Южное (87000 м²) и Восточное (40000 м²).

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Благодарненского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году
Населённые пункты Благодарненского района